Kurtenbach ist der Name einiger Orte:

 Kurtenbach (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kurtenbach (Lindlar), Ortsteil von Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Kurtenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Kurtenbach (* 1964), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Norbert Kurtenbach (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Orland Kurtenbach (* 1936), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Sebastian Kurtenbach (* 1987), deutscher Politikwissenschaftler
 Sabine Kurtenbach (* 1961), deutsche Politologin